A nu se confunda cu Maximian
Maximilian, Maximillian sau Maximiliaan este nume propriu masculin care provine din latinescul Maximus (Cel mai mare).

Listă cu oamenii care poartă numele Maximilian sau varaiantele lui

Sfinți 
 Maximilian, martir din secolul al III-lea
 Maximilian din Celje, episcop creștin și martir din secolul al III-lea
 Maximilian din Antiohia, martir din secolul al IV-lea
 Maximilian Kolbe, martir din secolul al XX-lea

Monarhi 
 Maximilian I al Sfântului Imperiu Roman (1459–1519)
 Maximilian Sforza, duce de Milano (1493-1530)
 Maximilian al II-lea al Sfântului Imperiu Roman (1527-1576)
 Maximilian I, Elector de Bavaria (1573-1651)
 Maximilian al II-lea Emanuel, Elector de Bavaria (1662-1726)
 Maximilian al III-lea, Elector de Bavaria (1727-1777)
 Maximilian I Iosif de Bavaria (1756-1825)
 Maximilian Joseph, Duce de Bavaria (1808-1888)
 Maximilian al II-lea al Bavariei (1811-1864)
 Maximilian de Beauharnais, al 3-lea Duce de Leuchtenberg (1817-1852)
 Maximilian I al Mexicului (1832-1867), împărat al Mexicului
 Prințul Maximilian de Baden (1867-1929)

Nobili 
 Maximilian Franz al Austriei (1756-1801)
 Arhiducele Maximilian de Austria–Este (1782-1863)
 Maximilian Karl, Prinț de Thurn și Taxis (1802-1871)
 Maximilian Anton Lamoral, Prinț de Thurn și Taxis (1831-1867)
 Maximilian Emanuel de Bavaria (1849-1893)
 Maximilian Maria, Prinț de Thurn și Taxis (1862-1885)
 Arhiducele Maximilian Eugen al Austriei (1895-1952)
 Maximilian, Duce de Hohenberg (1902-1962)
 Maximilian, Margraf de Baden (n. 1933)
 Prințul Max, Duce de Bavaria (n. 1937)

Alte persoane 
 Maximilian Hacman, jurist român
 Maximilian Schell, actor austriac
 Maximilian Curtze, filolog german și istoric al matematicii
 Maximilian Oskar Bircher-Benner, medic elvețian
 Maximilian (rapper), cântăreț român (Claudiu Husaru)

Vezi și 
 Max
 Maxim

Prenume masculine